Numele Grigore Ghica se poate referi la următoarele persoane:

 Grigore I Ghica sau Grigore Gheorghe Ghica, domn al Țării Românești: 1 septembrie 1660 - noiembrie (după 27) 1664 și februarie 1672 - noiembrie 1673.
 Grigore II Ghica, domn al Moldovei de patru ori: 26 septembrie 1726 - 5 aprilie 1733, 16 noiembrie 1735 - 3 septembrie 1739, octombrie 1739 - 13 septembrie 1741 și mai 1747 - aprilie 1748 și al Țării Românești de două ori: 5 aprilie 1733 - 16 noiembrie 1735 și aprilie 1748 - 23 august 1752;
 Grigore III Ghica sau Grigore Alexandru Ghica, domn al Moldovei de două ori: 18 martie 1764 - 23 ianuarie 1767 și septembrie 1774 - 1 octombrie 1777 și al Țării Românești: 17 octombrie 1768 - 5 noiembrie 1769;
 Grigore IV Ghica, sau Grigore Dimitrie Ghica, domnitor al Țării Românești între 30 iunie 1822 și 29 aprilie 1828;
 Grigore V Ghica, sau Grigore Alexandru Ghica, domnitor al Moldovei din mai 1849 până în octombrie 1853 și din octombrie 1854 până în 3 iunie 1856;
 Ioan Grigore Ghica, politician și diplomat român.

Vezi și
Familia Ghica